Лесной район () — административная единица уездного уровня в Китайской Народной Республике. Территория лесных районов занята естественными или искусственными лесами; основной деятельностью в лесном районе является лесоводство.

Лесные районы КНР 
В настоящее время в Китайской народной республике имеется всего один лесной район — Шэньнунцзя в провинции Хубэй.

Ссылки 
 Официальный сайт лесного района Шэньнунцзя

Административные единицы КНР окружного уровня